Фа

 Фа — прізвище. 
 Фа — нота, мнемонічне позначення четвертого ступеня дітонічного звукоряду. 
 Фа   термін китайської міфології (з Енциклопедії Духовна культура Китаю). 
 Фа (ف) — буква арабського алфавіту. 
 Фа — муніципалітет у Франції, департамент Од.